Schuhmacher steht für

 einen Beruf, siehe Schuhmacher
 Der Schuhmacher, ein Märchen
 Orgelbau Schumacher, eine Orgelwerkstatt in Eupen, Belgien

Schuhmacher ist der Name von Orten:
 Schuhmacher (Rot an der Rot), ein Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Schuhmacher (Bad Wurzach), ein Ortsteil der Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schuhmacher (Leutkirch im Allgäu), ein Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schuhmacher (Ravensburg), ein Ortsteil der Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Schuhmacher ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Schuhmacher (1896–1978), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Alexander Schuhmacher (* 1965), freier Hörspielautor und -regisseur in Berlin
 Björn Schuhmacher (* 1975), deutscher Alternsforscher
 Daniel Schuhmacher (* 1987), deutscher Popsänger
 Eugen Schuhmacher (1906–1973), deutscher Zoologe und Tierfilmer
 Franz Schuhmacher (* 1939), deutscher Unternehmer und Politiker (CDU)
 Frida Schuhmacher (1892–1964), deutsche Schriftstellerin
 Henri Schuhmacher (1875–1961), deutscher Politiker (SPD)
 Klaus Schuhmacher (* 1948), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Michael Schuhmacher (* 1957), deutscher Fußballspieler
 Monika C. Schuhmacher, deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin

 Stephan Schuhmacher (1819–1875), deutscher Orgelbauer
 Sven Schuhmacher (* 1977), deutscher Redakteur und Moderator

Siehe auch:
 Schumacher
 Schumacher (Familienname)
 Schomacker
 Schomaker